El National Invitation Tournament 2003 fue la sexagésimo sexta edición del National Invitation Tournament. La disputaron 40 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad St. John's, pero posteriormente fue desposeida del título por una alineación indebida de uno de sus jugadores. También quedó vacante el título de MVP obtenido por Marcus Hatten.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2003

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2003
National Invitation Tournament